Kornmesser ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kornmesser, deutscher Filmkomponist, siehe Movetwo
 Britta Kornmesser (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)
 Joachim Friedrich Kornmesser (1641–1715), deutscher Politiker, Bürgermeister von Berlin
 Stephan Kornmesser, deutscher Philosoph